UTR est un sigle composé des trois lettres U, T et R.

Abréviation 
UTR est une abréviation, qui signifie :
 Unités Territoriales Routières, idem Unités Territoriales des Infrastructures.
 UnTranslated Region en anglais, soit région non traduite, une expression génétique.

Code 
UTR est un code, qui représente :
 L'aéroport d'Uttaradit en Thaïlande, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code
Abréviation